Джа́мму (, , ) — індійський багатозначний топонім.

Топоніми 
 Джамму — регіон в Індії.
 Джамму — місто в Індії.
 Джамму — округ в Індії.
 Джамму і Кашмір — штат в Індії.